Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 6,65 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в вечерней программе 12 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в прыжке в длину у женщин прошли 13 августа 2014 года. Их проведение осложнялось сильным встречным ветром, холодной погодой и прошедшим незадолго до начала дождём. Однако даже эти тяжёлые условия не помешали француженке Элуаз Лезюэр показать достойную попытку на 6,85 м и защитить своё звание чемпионки Европы, добытое двумя годами ранее в Хельсинки. Совсем немного уступила ей Ивана Шпанович из Сербии с лучшим прыжком на 6,81 м (ещё один раз она была близко к этой отметке — 6,80 м). Долгое время на третьем месте шла представительница Германии Мелани Баушке, однако ближе к завершению соревнований выяснилось, что при замере её первой попытки электроника дала сбой и ошибочно зафиксировала результат 6,79 м. После внесённой судьями корректировки он был исправлен на 6,55 м, а немка опустилась на шестое место. Бронзу же завоевала чемпионка Европы 2013 года в помещении россиянка Дарья Клишина с относительно недалёким для себя прыжком на 6,65 м. Малайка Михамбо из Германии, показавшая такой же результат как и Клишина, уступила россиянке по второй лучшей попытке (6,51 против 6,53).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки